Zkratka OKD může znamenat: 
 OKD (dříve Ostravsko-karvinské doly), velká těžební společnost
 OKD, Doprava, dřívější název dopravce PKP Cargo International
 Obvodní kulturní dům, zkratka používaná v názvech kulturních organizací, které v době socialismu jednotně spravovaly ty kulturní domy a jiná kulturní zařízení v rámci jednotlivých 10 obvodů Prahy, která neměla vlastní právní subjektivitu. 
 Letiště Okadama v Sapporu v Japonsku, IATA kód
 Oberkreisdirektor, do roku 1999 označení úředníka v čele kraje v Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku. 
 Kauza bytů OKD